Kanton Auch-Nord-Est 
Kanton Auch-Sud-Est-Seissan 
Kanton Auch-Nord-Ouest 
Kanton Auch-Sud-Ouest